508 steht für:
 das Jahr 508
 Fiat 508 CM, italienisches Militärfahrzeug
 Peugeot 508, französisches Automobil

Siehe auch: